

Букова (Україна) — село в Україні, у Старосамбірському районі Львівської області.

Населені пункти та їхні частини

 Букова — село в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Букова — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Букова — село в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Букова — село в гміні Смолдзіно Слупського повіту Поморського воєводства
 Букова — село в гміні Осек Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Букова — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Букова — частина села Ропа в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Букова — частина села Марушина в гміні Шафляри Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Букова — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Букова — частина села Чижув у гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Букова — колонія в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Букова (Плзень-південь)
 Букова (Простейов)

Букова — село у повіті Караш-Северін в Румунії.

Букова — село, громада округу Трнава, Трнавський край.

Примітки